Kati (Kenia); een Provincie van Kenia
 Kati (Mali); een stad in Mali
 Kati (taal); een taal uit Pakistan
 Kati (gewichtsmaat); Oude gewichtsmaat
 Kati Wilhelm, Duits biatlete